As I Am est le titre de plusieurs œuvres :
 As I Am, album d'Alicia Keys
 As I Am, chanson du groupe Dream Theater
 As I Am, marque de vêtement appartenant à la chanteuse Shy’m